Themis hace referencia a:

 Temis, diosa de la mitología griega.
 Themis, estudio de 1998 para un vehículo orbital europeo.
Themis, programa europeo de desarrollo de un prototipo de cohete reutilizable.
 Thémis, central de energía solar.
 Thémis, fragata francesa cuya gesta más notable fue remolcar a los navíos Santa Ana y Príncipe de Asturias a Cádiz tras la Batalla de Trafalgar.
 (24) Themis, un asteroide del cinturón de asteroides que da nombre a la familia de Temis.
 Themis, el nombre de un género de plantas actualmente considerado sinónimo de Triteleia.